Pemberton (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota in de Verenigde Staten
 Pemberton (New Jersey), een plaats in de staat New Jersey in de Verenigde Staten
 Pemberton (Brits-Columbia), een plaats in de provincie Brits-Columbia in Canada
 Pemberton (Wigan), een plaats/wijk in Wigan, Greater Manchester, Engeland
 Pemberton (West-Australië), een plaats in het zuidwesten van West-Australië